William Lindsey House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Lindsey House (Massachusetts), ID-Nr. 83000690
 William Lindsey House (Washington), ID-Nr. 87000075